Kireš (grad u Mađarskoj)
Kireška mikroregija
Kireš (rijeka)